В этой статье представлены подробности отборочного турнира чемпионата мира по футболу 1990 года в тихоокеанской континентальной зоне (ОФК). Обзор отборочного турнира представлен в статье Чемпионат мира по футболу 1990 (отборочный турнир).

3 страны ОФК подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 1990 года. Дополнительно к ним были присоединены  и . Тихоокеанская континентальная зона получила 0,5 (из 24) путёвки в финальный турнир.

Розыгрыш проходил в два этапа:
 Первый этап:  выходил в финальный этап автоматически. Оставшиеся 4 разбитые на пары в двух матчах (дома и в гостях) определяли участников финального этапа.
 Финальный этап: 3 страны играли каждая с каждой дома и в гостях. Победитель группы выходил в стыковой матч КОНМЕБОЛ/ОФК.

Первый этап 

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (5-2).

 вышла в финальный этап по сумме двух матчей (8-1).

Финальный этап 

 вышел в стыковой матч КОНМЕБОЛ/ОФК.

Чемпионат мира по футболу 1990
1990